|-
| 186901 - || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186902 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186903 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186904 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186905 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186906 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186907 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186908 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186909 - || || 11 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186910 - || || 15 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186911 - || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186912 - || || 17 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186913 - || || 19 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186914 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186915 - || || 10 de juliol de 2004 || Needville || J. Dellinger, M. Eastman
|-
| 186916 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186917 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186918 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186919 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186920 - || || 9 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 186921 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186922 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186923 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186924 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186925 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186926 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186927 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186928 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186929 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186930 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186931 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186932 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186933 - || || 10 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186934 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186935 - || || 15 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 186936 - || || 15 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186937 - || || 15 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186938 - || 2004 QS || 18 d'agost de 2004 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 186939 - || || 19 d'agost de 2004 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 186940 - || || 19 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186941 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186942 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186943 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186944 - || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186945 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186946 - || || 7 de setembre de 2004 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 186947 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186948 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186949 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186950 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186951 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186952 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186953 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186954 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186955 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186956 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186957 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186958 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186959 - || || 7 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186960 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186961 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186962 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186963 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186964 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186965 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186966 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186967 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186968 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186969 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186970 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186971 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186972 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186973 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186974 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186975 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186976 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186977 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186978 - || || 9 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186979 - || || 9 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186980 - || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186981 - || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186982 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186983 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186984 - || || 17 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186985 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186986 - || || 20 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186987 - || || 16 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186988 - || || 2 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186989 - || || 3 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186990 - || || 5 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186991 - || || 6 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186992 - || || 7 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186993 - || || 6 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186994 - || || 10 d'octubre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 186995 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186996 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186997 - || || 2 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186998 - || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186999 - || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187000 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6